

Personaggi 
 James Tiberius Kirk – personaggio di Star Trek

Persone 
 James Kirk – attore canadese
 James Kirk – militare britannico
 James D. Kirk – magistrato statunitense
 James R. Kirk – imprenditore e cantautore statunitense